Арес — древнегреческий бог. Также  может означать:

Топоним 
 Арес (приток Сэбыси) — река в России, протекает в Республике Коми.
 Арес (Бразилия) — муниципалитет в штате Риу-Гранди-ду-Норти.
 Арес (Ла-Корунья) — город в Испании.

Персонажи 
 Арес (Marvel Comics) — олимпийский бог войны Marvel Comics. 
 Арес (DC Comics) — суперзлодей комиксов DC, один из врагов Чудо-женщины.
 Арес (телеперсонаж).

Корабли 
 Арес (бриг) — бриг в 1807—1829 и 1879—1921 годах.
  — барк в 1834—1842 годах.
  — минный заградитель времён Балканских войн 1912—1913 годов.
 Арес (учебный парусник) — учебный парусник в 1928—1941 годах.
  — учебный корабль в 1979—2004 годах.

Другое 
  — французский фильм 2016 года.
  — нидерландский сериал.
 Арес-1 и Арес-5 — новые ракеты-носители, разрабатываемые НАСА в рамках программы «Созвездие».
 Арес I-Y — отменённый пробный полёт по программе доводки ракеты-носителя Арес I.
 Арес I-Х — лётное испытание ракеты-носителя Арес I.
 Ares Galaxy — пиринговая файлообменная сеть.